Fabero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fabero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Fabero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar